Podlasianin – mieszkaniec Podlasia
 Podlasianin Roku – jedna z kategorii nagrody honorowej, przyznawanej na Podlasiu